Successió (matemàtiques), aplicació que va dels nombres naturals a un altre conjunt 
 Successió vegetal, evolució que segueix una comunitat vegetal vers a la comunitat clímax o potencial 
 Successió vulgar, nomenament d'un segon hereu pel cas que el primer cridat no ho sigui, bé per mort o bé per no acceptar l'herència
 Successió pupil·lar, nomenament d'un substitut en la tutela dels seus descendents menors de catorze anys